Кузлово — деревня в Вышневолоцком городском округе Тверской области.

География 
Деревня расположена в 38 км на юго-запад от города Вышний Волочек.

История 
В 1800 году в селе была построена каменная Успенская церковь, в 1809 году построена кладбищенская Михайловская церковь.

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Ясеновской волости Вышневолоцкого уезда Тверской губернии.

С 1929 года деревня являлась центром Кузловского сельсовета Есеновичского района Тверского округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1958 года — в составе Кожинского сельсовета Вышневолоцкого района, с 1994 года — в составе Есиновичского сельского округа, с 2005 года — в составе Есеновичского сельского поселения, с 2019 года — в составе Вышневолоцкого городского округа.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вышневолоцкого района